Лас Месиљас има више значења:

 Лас Месиљас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месиљас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месиљас (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас, Ел Мирадор (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месиљас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику